

Sciences 
 En informatique, le codec TAK (Tom’s verlustfreier Audiokompressor) est un format de compression sonore sans perte.
 En mathématiques, forme abrégée de la fonction de Takeuchi.

Géographie 
 Tak est une ville de la région Nord de la Thaïlande.
 La Province de Tak se situe dans la région Nord de la Thaïlande.

Musique 
 Tak Matsumoto est un guitariste japonais originaire d'Ōsaka.

Politique 
 TAK est le surnom de André Thien Ah Koon, un homme politique réunionnais
 TAK est, en Belgique, l'acronyme néerlandophone de Taal Aktie Kommitee (Comité d’action pour la défense de la langue flamande), un groupe d’action extrémiste flamand qui s’oppose à la présence des francophones en Flandre et entend être un acteur de l'indépendance de la Flandre.
 TAK est l'acronyme kurde des Teyrênbazê Azadiya Kurdistan (Faucons de la Liberté du Kurdistan), un groupe armé indépendantiste kurde présent en Turquie.

Autres 
Tak (ou Taq, ou Tok) est aussi le nom des coupoles édifiées au croisement des rues à Boukhara, Ouzbékistan, au , sous la dynastie des Chaybanides. Elles abritaient des marchands, par spécialité. Ainsi, Tak-i-Sarrafan est la « coupole des changeurs ». Elle fut construite en 1538 et abritait les juifs changeurs de monnaie, seuls habilités à se livrer à ce métier.
Il y avait 5 grandes coupoles dont seulement trois subsistent de nos jours.
Tak (sous le nom de site tak.fr) est un magazine en ligne traitant de politique, de culture et de société, dirigé par l'éditeur François Miclo.
Tak (jeu)